Набат — те ж, що й сполох (переважно в урочистому мовленні).
 «Набат» — радянський навчальний фільм про боротьбу з повітряними терористами.
 «Набат» — часопис російських народників (1875—1881).
 «Набат» — анархістське об'єднання в Україні за часів Громадянської війни. Випускало однойменну газету.
 Набат (або навот) — різновид кристалічного цукру, поширеного на Сході.

Інше 
 Набатувати — нарізати великими шматками, грубо нашаткувати.

Див. також 
 «Бухенвальдський набат» — пісня В. І. Мураделі і О. В. Соболева
 Набатов Ілля Семенович — український радянський артист естради
 Набата — муніципалітет в Іспанії, провінція Каталонія
 Набатія — місто, район і провінція на півдні Лівану
 Набатейське царство — держава на Близькому Сході у III ст. до н. е. — 106 н. е.

Примітки